Das Tennis Masters Roma 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Mai 2002 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der als Dritter der Setzliste in diesem Jahr schon in der zweiten Runde ausschied. Neuer Titelträger wurde Andre Agassi, der sich als an Position 9 Gesetzter im Finale gegen Tommy Haas durchsetzte und seinen 52. Titel gewann. Der Weltranglistenerster Lleyton Hewitt schied ebenfalls in der zweiten Runde aus.
Im Doppel siegten Wayne Ferreira und Jewgeni Kafelnikow im Vorjahr, dieses Jahr schieden sie früh aus. Neue Turniersieger wurden Martin Damm und Cyril Suk, die beide bereits einmal in Rom siegreich waren. Suk hatte schon 1995 den Titel geholt, Damm war 2000 erfolgreich. Im Finale besiegten sie die Simbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett und holten damit ihren vierten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.328.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Rom